JVN est un sigle qui peut désigner :
 jumelles de vision nocturne, des instruments optiques permettant de voir dans l'obscurité ;
 Jonathan Van Ness, un coiffeur américain, un animateur de podcast, un activiste, un acteur, un auteur et une personnalité de la télévisioné